Поганий хлопчик(рос.нехороший мальчик)-російський анімаційний фільм 2003 року студії Пілот

Сюжет
В одних батьків був хлопчик, який любить шкодити. Якось його батьки пішли на прогулянку а хлопчика залишили одного. Але у нього були кішечка, песик та папуга, на яких він перекидав свою провину 3 рази коли його батьки гуляли на вулиці, і  вони відправляли тварин у ліс. Але коли хлопчик сам накоїв усіляких справ батьки відправили його у ліс. Але потім хлопчик вибачився і батьки забрали його додому і він так більше не робив.

Творці
Сценарист та режисер-Олег Ужинов
 Художник-постановник-Єлена Ужинова
 Оператори-Яна Дроніна, Світлана Зимова, Тетяна Котчетова, Олексій Підколзин, Оксана Тенор

У ролях
Олександр Пожаров, Людмила Ільіна.